Иван Ива́нович Свия́зев (1797, Верхние Муллы, Пермская губерния — 1874, Санкт-Петербург) — русский архитектор и преподаватель, академик архитектуры Императорской Академии художеств, тайный советник.

Портрет И. И. Свиязева не обнаружен. На представляемом иногда якобы его портрете изображён П. Н. Свистунов.

Биография 
Родился в 1797 году в селе Верхние Муллы Пермского уезда Пермской губернии (ныне — территория села в черте города Перми) в семье дворовых княгини В. А. Шаховской (урождённой Строгановой). Отец — Иван Петрович Свиязев.

Окончил полный курс гимназии в Перми и в 1815 году был принят в Императорскую Академию художеств. На экзамене 1817 года за композицию «Почтовый двор» получил серебряную медаль 2 степени. В 1818 году был отчислен из академии, как не получивший вольной. Производил постройки у своей владелицы, княгини Шаховской (проживала в Москве), а также на Императорской бумажной фабрике в Петергофе, где также участвовал в водяных сооружениях петергофских фонтанов.

В 1820 году Академия художеств выкупает его на волю. После освобождения от крепостной зависимости Совет академии в 1821 году присвоил ему звание художника-архитектора 14-го класса.

В марте 1822 года назначен архитектором Уральского (Пермского) горного правления. Недостаточность содержания вынудила искать новое место службы. В 1825 году устроился архитектором в военных поселениях в Новгородской губернии, где оставался всего 4 месяца и, не получив обещанного прибавления жалованья, в 1826 году вернулся в Пермь.

В 1832 году переехал в Санкт-Петербург, где занялся педагогической деятельностью: до 1839 года преподавал горнозаводскую архитектуру в Горном и Технологическом институтах.

В 1839 году определён старшим архитектором в комиссию по сооружению Храма Христа Спасителя в Москве. Кроме занятий по надзору за работами по строительству храма, состоял инспектором работ по перестройке (совместно с архитектором А. В. Никитиным) дома Пашкова для Дворянского института. В том же 1839 году избран членом Вольного Экономического общества и в продолжение семи лет (1839—1846) был редактором Трудов общества.

В 1846 году перешёл на службу в Министерство государственных имуществ — непременным членом комиссии строительных и технических дел при департаменте сельского хозяйства. В том же году приглашён читать лекции по архитектуре в Александровском лицее и снова в Горном институте, в котором и принял вновь на себя обязанности тамошнего архитектора. Преподавал в Горном институте бессменно 25 лет, оставаясь при Министерстве государственных имуществ в звании члена учёного комитета для заведования строительными и техническими делами.

Умер  года в Санкт-Петербурге в чине тайного советника, которым был награждён за пятидесятилетнюю службу. Похоронен на Смоленском кладбище.

Проекты и постройки

Пермь 
 Казанская и Сибирская заставы;
 Земская больница;
 Дом Н. К. Крылова;
 Собственный дом Свиязева (1823);
 Здание Благородного собрания (1832—1837);
 Ротонда в Загородном саду (1824);
 Ротонда на набережной Камы (1824);
 Дом Яковлевых (1820);
 Училище для детей канцелярских служителей (1825—1829);

 Комплекс зданий духовной семинарии (1826—1841);
 принимал участие в проектировании колокольни Кафедрального собора;
 автор проектов церкви-ротонды (1834—1837) на Новом кладбище;
 Единоверческая церковь (1834—1837);
 Главная фабрика Мотовилихинского медеплавильного завода (1825);
 Памятник (1829) на могиле майора Н. А. Теплова (1776—1813);
 Спасо-Преображенский собор (1820).

Другие места 
 обелиск в Кунгуре;
 церкви при Билимбаевском, Ревдинском (Екатеринбург) заводах;
 Монетный двор в Екатеринбурге (1829—1830);
 Здания на Петергофской бумажной фабрике;
 Большая оружейная фабрика в Златоусте (1827—1833);
 Церковь Троицы Живоначальной в Юго-Камске (1835).

Библиография

Труды, составленные Свиязевым 
 Краткое описание Императорской бумажной фабрики в Петергофе. — , 1819
 Руководство к архитектуре для студентов Горного института, составленное архитектором Свиязевым. — С. Петербург, 1833
 Учебное руководство к архитектуре, для преподавания в Горном Институте, Училище Гражданских Инженеров, Кондукторской Школе Путей Сообщения, Морском Учебном Экипаже, Технологическом Институте, в Школе Земледелия и Горнозаводских наук Графини Строгановой и в других учебных заведениях. Ч. 2-я. — С. Петербург, 1841
 Теоретические основания печного искусства в применении к устройству разных нагревателей, к отоплению и вентиляции зданий архитектора Свиязева. — С.-Петербург, 1867

Издания с участием Свиязева 
 Атлас проектов и чертежей сельских построек, изданный от Департамента сельского хозяйства М. Г. И. — Санкт-Петербург: лит. Гундризера, 1853

Примечания

Литература 
 
 
 Шарц А. К. Академик архитектуры И. И. Свиязев. — Пермь, 1959
 Терёхин А. С. Жизнь и творчество архитектора И. И. Свиязева. — Пермь, 1970 (2-е изд. — Пермь, 2002)
 Свиязев И. И.  Воспоминания И. И. Свиязева. 1824—1826 // Русская старина. — 1871. — Т. 4. — № 11. — С. 549—561.
 Свиязев И. И.  Роман Иванович Кузьмин. (Из воспоминаний акад. И. И. Свиязева)  // Русская старина. — 1875. — Т. 13. — № 5. — С. 155—158.

Ссылки 
 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Москвы
Архитекторы Санкт-Петербурга
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета

Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Архитекторы Перми
Крепостные деятели искусства и науки
Тайные советники
Художники-педагоги
Похороненные на Смоленском православном кладбище